Karolinska kan avse flera saker:
 Karolinska Universitetssjukhuset – ett sjukhus med verksamhet i Stockholms län 
 Karolinska institutet – ett svenskt statligt medicinskt universitet med huvudsäte i Solna kommun
 Karolinska tiden – Sveriges historia perioden 1654-1718
 Karolinska gymnasiet, Örebro – en gymnasieskola i Örebro

Se även
 Karolinsk stil –  en svensk arkitekturstil, men även inom måleri och inredning
 Karoliniska – ett språk som talas på ögruppen Karolinerna i Stilla havet
 Karolinerna